Ферье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ферье, Йохан (1910—2010) — суринамский политический деятель.
 Кампе де Ферье, Жозеф (1893—1982) — французский математик.
 См. также 
 Фер
 Фёр